American Football steht für:
 American Football, Ballsportart
 American Football (Band), amerikanische Musikgruppe
 American Football (Harold Pinter), Gedicht von Harold Pinter